Páratlan szám
Páratlan függvény
Páratlan permutáció
Páratlan (Matchless), 1967-es olasz film, rendezte Alberto Lattuada
Stahl Judit műsora 2000-ben a TV2-n

Lásd még 
Páros